Знакови поређења су у математичкој нотацији уобичајени знакови за приказ односа величине два броја или члана . Најважнији упоредни знакови су знак једнакости (=) као и веће од (>) и мање од (<). Знакови упоређивања могу се комбиновати на више начина, на пример, са тилдом (~) за еквивалентност. Прецртане варијанте косом линијом представљају негацију изворног односа. Многе комбинације се подударају са значењем других знакова у већини примена.

Историја 
 Знакове > и < је увео у употребу енглески математичар Томас Хариот 1631. године у свом делу -{Artis Analyticae Praxis}-. Симбол ≥ први је употребио француски математичар Пјер Буге 1734. године.

Заступљеност у рачунарским системима 
На стандардним српским тастатурама знак мање од и веће од се уносе помоћу тастера лево од шифт тастера.

Списак знакова поређења

Типографске варијанте 
Зависно од традиције, користе се различите варијанте за знак мање од или једнако и веће од или једнако:

Видети још 

 Оператор поређења

Референце 

Математичка нотација